Колонки:
 Коло́нки — множественное число слова Коло́нка.
 Колонки — акустическая система.
 Колонки, Столбцы — способ вёрстки текста.
 Колонки — один из вариантов названия бывшего села Навагинка Адлерского района Краснодарского края.
 Колонки́ — мн. число слова Колоно́к, вида хищных млекопитающих семейства куньих.

Примечания